Rockin'1000 est un groupe d'un millier de musiciens rock provenant principalement d'Italie et de quelques autres pays comme la France, le Canada, le Mexique, l'Angleterre, l'Autriche, la Bosnie-Herzégovine et l'Allemagne.

Historique 
Comme son nom l'indique, le groupe réunit environ mille musiciens qui se produisent simultanément lors des prestations qu'ils effectuent. L'organisation est basée à Cesena en Italie, initialement assemblée en  pour faire venir jouer les Foo Fighters dans sa ville en reprenant Learn to Fly ce qui a finalement eu l'effet escompté en .

Ils sont aujourd'hui le « plus grand groupe au monde ».

Ils ont été constitués à l'origine via un financement participatif organisé par Fabio Zaffagnini . Leur prestation initiale en 2015 a été dirigée par Marco Sabiu.

Ils ont joué un concert de 18 chansons le  à Cesena, en Italie dans le stade Orogel devant un public d'environ  personnes.

Le , le groupe a joué un concert de 19 chansons dans le Stade de France à Saint-Denis près de Paris auquel  personnes ont assisté. 

Le , Rockin'1000 a joué 18 chansons à la Commerzbank Arena de Francfort, en Allemagne. . 

Le  de la même année, Rockin'1000 a joué un concert de 18 chansons à l'aéroport de Milan Linate pour célébrer la réouverture de l'aéroport au Milano Linate Airshow devant  personnes.

Le 30 octobre 2020 le Rockin'1000 établit un record du monde auprès du Guinness World Records™ pour "Le plus de vidéos dans un medley musical" à Dubaï lors du Global GIG 2020 avec plus de 2 500 chanteurs et musiciens venant de plus de 80 pays.

Le , soit près de 3 ans après le dernier show, Rockin'1000 a joué un concert de 21 chansons au Stade de France à Saint-Denis (93) devant plus de  personnes. 
Un hommage spécial au regretté batteur des Foo Fighters Taylor Hawkins a été rendu avec l'interprétation de la chanson "My Hero".

Références

Lien externe 
 

Groupe de rock